Courtland es el nombre de varias localidades en los Estados Unidos:

 Courtland (Alabama)
 North Courtland (Alabama)
 Courtland (California)
 Courtland (Kansas)
 Municipio de Courtland (Míchigan)
 Courtland (Minnesota)
 Municipio de Courtland (Minnesota)
 Courtland (Misisipi)
 Courtland (Virginia)
 Courtland (Wisconsin)